Le Maître de l'Escrivà, un maître anonyme enlumineur médiéval, actif en Catalogne au cours de la première moitié du  ;
 Jaume Baçó Escrivà (1411 - 1461), peintre espagnol ;
 Francesc de Paula Burguera i Escrivà (1928-2015), poète, dramaturge, homme politique, essayiste et journaliste valencianiste ;

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique